Zinzadse ist der Familienname folgender Personen:

 Dito Zinzadse (* 1957), georgischer Drehbuchautor und Filmregisseur, siehe Dito Tsintsadze
 Giorgi Zinzadse (* 1986), georgischer Basketballspieler
 Kote Zinzadse (1887–1930), georgischer Revolutionär und Tschekist
 Sulchan Zinzadse (1925–1991), georgischer Komponist